BenQ-Siemens EL71 — сотовый телефон второго поколения фирмы BenQ-Siemens. Был разработан инженерами фирмы Siemens, как и BenQ-Siemens EF81 и BenQ-Siemens S68, ещё до продажи мобильного отделения BenQ Mobile.

Описание 
Корпус в основном состоит из сплава алюминия и магния, задняя часть верхней половины пластиковая. Аппарат выпускается в цветовых вариантах Opal Black и Quartz Anthracite, задняя часть аппарата чёрная у обоих вариантов; первый имеет белую подсветку клавиш, второй - синюю.

В основе телефона лежит микроконтроллер Infineon PMB8876 S-GOLD2. Телефон является прямым потомком Siemens S75, однако лишён мультимедийного процессора ATI Gimmick W2182, вследствие чего отсутствует возможность передачи стереопотока через профиль Bluetooth A2DP на внешние устройства (например, беспроводные стереонаушники), также аппарат оснащён новым интерфейсным разъёмом Nano.ATI является чипом, а этот телефон управляется процессором.

Существуют операторские версии аппарата для T-Mobile и Orange (BenQ-Siemens ELF1), существует версия для Китая (BenQ-Siemens ELC1).

Характеристики

Похожие модели 
 BenQ-Siemens E71
 Samsung SGH-D520
 Samsung SGH-E900
 Samsung SGH-Z550
 Siemens SL75
 Siemens S75

См. также 
 Siemens AG
 Сотовые телефоны Siemens

Ссылки 
 Описание BenQ-Siemens EL71 на официальном сайте BenQ
 Сайт пользователей BenQ-Siemens EL71 и E71

EL71